27-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 26 січня до 26 лютого 1960 року в Ленінграді.

Турнірна таблиця

Література 

 XXVII чемпионат СССР: Бюллетень Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР и Шахматной федерации СССР. Ленинград, 1960. № 1–13.
 Симагин В. XXVII чемпионат СССР // Шахматный ежегодник, 1960. Москва, 1962. С. 89–145.

Чемпіонати СРСР із шахів
1960 у шахах
Січень 1960
Лютий 1960